Кызылуй — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кызылуй — село в Исатайском районе Атырауской области.
 Кызылуй — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Кызылуй — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Кызылуй — село в Улытауском районе Карагандинской области.(Жангильдинский сельский округ)
 Кызылуй — село в Улытауском районе Карагандинской области.(сельский округ имени Мукана Иманжанова)